Типограф:
 Типограф (професія) — друкар і власник  друкарні; в XVI—XVIII ст., як правило, був також і видавцем книги.
 Типограф — одна з набірних машин, що відливають відразу цілі рядки. 
 Типограф  () — жук родини короїдів.
 Типограф — сервіс, призначений для підготовки тексту до web-публікації відповідно до правил екранної типографіки. Може виступати як модуль системи управління сайтом або окремий додаток.